Arte romanica – fase dell'arte medievale
 Architettura romanica – stile architettonico

Pagine correlate 
 Romanico